Pierides-Museum ist der Name von:

 Pierides-Museum (Larnaka), archäologisches Museum auf Zypern
 Pierides-Museum (Athen), (The Pierides Museum of Ancient Cypriot Art) archäologisches Museum in Athen